Jméno a příjmení Jan Šulc nese více známých osobností:

 Jan Šulc (lední hokejista, 1979) (* 1979) – český lední hokejista
 Jan Šulc (lední hokejista, 1983) (* 1983) – český lední hokejista

 Jan Šulc (kanoista) (1916–2001) – československý kanoista, autor první učebnice vodního slalomu
 Jan Šulc (hudebník) – člen skupiny Vítkovo kvarteto
 Jan Šulc (editor) (* 1965) – český editor, držitel Ceny Karla Čapka

Související články 
 Šulc